Paul y Napoleón es una serie de libros sobre el pingüino Paul y el oso polar Napoleón, que viven en el zoológico del "pequeña ciudad junto al mar". Pasan diversas aventuras y explican los problemas científicos relacionadas con el cambio climático en términos sencillos. Las historias están basadas a hechos reales.

Historia 
Los autores Fernando Valero y Anna Wegner son miembros del grupo de trabajo Glaciología del Instituto Alfred Wegener  encabezado por  Heinrich Miller, que fue galardonado con el Communicator-Preis – Wissenschaftspreis des Stifterverbandes y por la Fundación Alemana de Investigación en 2007 .

2009 salió la publicación del primer libro Paul und Napoleon - Ein Pinguin am Nordpol,  seguido en 2010 por Paul and Napoleon - Um die Welt in einer Nacht  con un saludo del entonces Ministro Federal de Educación , Annette Schavan . En diciembre de 2017 se publicó el tercer libro Paul and Napoleon - Eine Zeitreise mit dem Klabautermann.

Un pingüino en el Polo Norte 
Napoleón es un oso polar y siempre sueña con visitar su tierra natal y los lugares que su madre le describía cuando era niño. A Paul, el pingüino curioso, le gusta escuchar cuando hablan los visitantes del zoológico. Se entera de que los científicos están preparando una expedición con un barco al Ártico . Paul quiere aprender más sobre el Ártico y se alía con Napoleón. Así que los dos animales deciden escapar y emprender un emocionante viaje al Ártico.

La vuelta al mundo en una noche 
"Si pudiéramos volar como un pájaro, podríamos ver el mundo entero. Entonces pude ver qué cambios en el clima están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Esto es lo que sueña Klaus, un niño de ocho años, que también vive en el pequeño pueblo junto al mar. Al día siguiente, Klaus tiene que dar una presentación sobre el cambio climático en la escuela. No puede aprender a volar tan rápido, pero de repente aparece el ratón mago Lilli, que afirma ser capaz de viajar alrededor del mundo en una noche. Y así, los cuatro compañeros desiguales Klaus, el pingüino Paul, el oso polar Napoleón y Lilli parten en busca de más información sobre el clima. En su viaje emocionate se encuentran con muchos animales que están sufriendo el cambio climático. Solo tienen diez horas, de lo contrario tienen que quedarse donde están para siempre.

Un viaje a través del tiempo con Klabautermann 
Durante cientos de años, Kolja el Klabautermann ha vivido en un tronco de árbol que fue llevado al recinto de Napoleón para que el oso pueda jugar. Al mismo tiempo, se está llevando a cabo una gran conferencia climática con representantes de todos los países en la pequeña ciudad junto al mar. Klaus desea convencer a los participantes de la conferencia sobre el clima de la gravedad del cambio climático. Kolya ya tiene 935 años y ha sido testigo de muchos eventos climáticos extremos y ha observado por sí mismo que las personas no aprenden de las experiencias y no se preparan para estos eventos. Kolja duda que esta vez la gente pueda desarrollar estrategias para enfrentar el cambio climático. Para que Klaus entienda lo que él piensa decide Kolja mostrarle parte de su vida pasada. Y así y así los tres amigos se enrumban a un viaje al pasado.

Recepción 
El libro fue reseñado por Lilo Berg, editora en jefe del Berliner Zeitung, en Literatur Magazin, el suplemento de la Feria del Libro de Frankfurt en Berliner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger y Frankfurter Rundschau . Berg escribió: “Lo que los autores logran con este libro que los niños entiendan los conocimientos científicos: Fernando Valero y Anna Wegner trabajan en investigación polar en el Instituto Alfred Wegener (AWI) en Bremerhaven. Las muchas ilustraciones coloridas también son de Valero. 

Una clase de Lloyd High School en Bremerhaven reescribió Un pingüino en el polo norte como una obra de teatro. Se representó no solo en el auditorio de la Escuela Secundaria Lloyd,  sino también en el escenario del Teatro Thea-Theo  y en el escenario del Museo Histórico de Bremerhaven .

Ediciones de los libros 
Las ediciones del libro fueron ilustradas por el propio Fernando Valero (edad declarada a partir de los 6 años):

 Paul und Napoleon – Ein Pinguin am Nordpol, ISBN 978-3-86509-932-7.
 Paul und Napoleon – Um die Welt in einer Nacht, ISBN 978-3-86918-021-2.
 Paul und Napoleon – Eine Zeitreise mit dem Klabautermann, ISBN 978-3-9819297-0-6.

Enlaces web 

 Sitio web Pablo y Napoleón
 Universidad infantil sobre el cambio climático - Osnabrück

Referencias 

Literatura en alemán
Dúos ficticios
Aves de ficción
Osos de ficción
Álbumes ilustrados